Хоселито има више значења:

 Хоселито (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хоселито (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику